Metten bezeichnet:
 einen Markt im niederbayerischen Landkreis Deggendorf, siehe Metten
 eine Bauerschaft im nordrhein-westfälischen Landkreis Steinfurt, Gemeinde Westerkappeln
 ein Benediktinerkloster in der Diözese Regensburg, siehe Kloster Metten
 einen Hersteller von Fleischwaren im Kreis Olpe, siehe Metten Fleischwaren

Metten ist der Familienname folgender Personen:
 Cornelius Metten (1774–1838), Kreisdeputierter, Bürgermeister und Landrat
 Jean Metten (1884–1971), deutscher Maler, Zeichner und Radierer
 Josef Metten (1909–1993), deutscher Politiker (CDU)
 Liesel Metten (* 1938), deutsche Künstlerin
 Saskia Metten (* 1970), deutsche Filmeditorin